Molekulska formula -{C16H19N}- se može odnositi na:

 Beta-fenilmetamfetamin
 Lefetamin